Essa é uma lista dos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte por área urbana, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação 

Area Urbana
R